Бутузова — русская фамилия, женская форма фамилии: .

 Известные носительницы 
 Бутузова, Людмила (род. 1957) — советская легкоатлетка (прыжки в высоту).
 Бутузова, Наталья Анатольевна (род. 1954) — заслуженный мастер спорта СССР (стрельба из лука), серебряный призёр Олимпийских игр. См. также